Jméno Josef Černý má více osobností:

 Josef Černý (archeolog) (1852–1917)
 Josef Černý (cyklista) (* 1993)
 Josef Černý (gynekolog) (* 1933) – odborný spisovatel
 Josef Černý (historik) (1935–2007) – regionální historik Hustopečska, spisovatel a malíř
 Josef Černý (kněz) (1785–1834) – kněz, překladatel, básník, autor životopisů svatých
 Josef Černý (lední hokejista) (* 1939) – československý lední hokejista
 Josef Černý (lesník) (1880–1955) – ředitel lesnické školy a odborný spisovatel
 Josef Černý (malíř) (* 1943) – krajinář a výtvarník
 Josef Černý (ministr) (1922–1971) – český politik, ministr zemědělství České soc. republiky 1969–1971 za KSČ
 Josef Černý (pedagog) (1843–1906) – středoškolský profesor, autor jazykovědných prací a školních vydání klasiků
 Josef Černý (pedagog, 1863) (1863–1942) – pedagog, překladatel, publicista a politik nár. soc. strany, poslanec Říšské rady
 Josef Černý (politik) (1885–1971) – československý politik, ministr vnitra za agrární stranu
 Josef Černý (politik ČSS) (1897–??) – český politik z Pardubicka, poúnorový poslanec za ČSS
 Josef Černý (politik KSČ) (1897–??) – český politik ze Středočeského kraje, poúnorový poslanec za KSČ
 Josef Černý (poslanec ČNR) (1927) – český politik, za normalizace bezpartijní poslanec ČNR
 Josef Černý (poslanec ČSS 1964–1976) (1909–???) – český politik, poslanec za ČSS v letech 1964–1971
 Josef Černý (poslanec KSČ 1964–1971) (1922–???) – český politik, poslanec za KSČ v letech 1964–1971
 Josef Černý (předseda MěNV Příbram) – inženýr ekonomie, předseda městského národního výboru v Příbrami v letech 1976–1988
 Josef Černý (právník) (* 1946) – odborný spisovatel
 Josef Černý (spisovatel, 1903) (1903–1992) – autor knihy Za dráty komunismu
 Josef Černý (spisovatel, 1935) (* 1935) – autor příběhů z nemocničního prostředí
 Josef Černý (technik) (1872–1959) – profesor hospodářského strojnictví, konstruktér strojů
 Josef Černý (voják) (1916–1970) – český voják na východní frontě druhé světové války
 Josef D. Černý (1915–1996) – český akademický malíř, grafik a pedagog
 Josef Černý, známý jako Jožka Černý (* 1942) – zpěvák lidových písní

Externí odkazy 
 autoritní databáze Národní knihovny